Kilián je mužské jméno keltského původu. Dalšími variantami jména jsou Kilian, Kylián nebo Killian, irsky také Cillian. Patrně vzniklo z keltského Gill Eoin a vykládá se jako mnich, případně jako malý bojovník. Podle německého kalendáře má svátek 8. července.

Domácké podoby 
Kilianek, Kil, Lian, Kilda

Známí Kiliánové a Kilianové 
 svatý Kilián (640–689), apoštol Frank
 Kilián Ignác Dientzenhofer, český architekt a stavitel německého původu
 Cillian Murphy, irský herec

Kilian a Kylián jako příjmení 
 Bohuslav Kilian (1892–1942) – český advokát, znalec umění, novinář a vydavatel
 Jiří Kylián (* 1947) – český tanečník a choreograf evropského formátu, činný především v Nizozemsku
 Josef Kilian – český malíř, autor krajin a zátiší
 Theodor Kilian (1894–1978) – profesor a ředitel Obchodní akademie v Třebíči
 Wolfgang Kilian (1581–1663) – německý rytec

Jiný význam 
 Ostrov svatého Kiliána na Vltavě u Davle

Mužská jména
Mužská jména keltského původu